Municipio de Prescott puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Prescott (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Renville.
 Municipio de Prescott (condado de Adams, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Prescott (condado de Faribault, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Faribault.